SIMCA (Société Industrielle de Mécanique et de Carrosserie Automobile) – casa automobilistica e motociclistica francese
 SIMCA (Soft independent modelling by class analogy) – metodo statistico di classificazione dei dati
 SIMCA (Sugud Islands Marine Conservation Area) – area marina protetta della Malaysia
 Simca – soprannome di Simone Beck, cuoca e scrittrice francese
 Lac Simca – lago del Canada